François Walter peut désigner :
François Walter (1755-1830), un peintre alsacien
François Walter (né en 1950), un historien suisse
François Walter (1904-1997), auditeur à la Cour des comptes, membre du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA), époux de l'artiste peinte Zoum Walter.